Résultats détaillés de l'édition 2011 du tournoi de tennis professionnel masculin de Winston-Salem.

Faits marquants

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Winston-Salem
 Saison 2011 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2011
Tennis masculin en 2011
Tennis aux États-Unis en 2011
Tennis en août 2011